Rani kan syfta på:

Rani (ätt) – en dansk medeltida adelsätt.
Rani (namn) eller Ranee – ett sanskrit förnamn som förr motsvarade indiska adelstiteln Rani för hustrun till en Rana eller Raja.
 Rani – en bok från 1955 av den svenske jägmästaren och författaren Eric Lundqvist, vars hustru hette Rani.

Geografi

Estland 

 Räni, ort, Tartu län, Ülenurme vald,

Indien 

 Rāni (ort), Rajasthan, Pāli, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar